Zawody w biegach narciarskich na XXXIV Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 19 lutego – 1 marca 2009 w czeskim Libercu.

Zestawienie medalistów

Wyniki zawodów

Mężczyźni

Sprint techniką dowolną 

 Data / Początek: Wtorek 24 lutego 2009 / 13:05 CET

Sprint drużynowy techniką klasyczną 

 Data / Początek: Środa 25 lutego 2009 / 13:00 CET

15 km techniką klasyczną 

 Data / Początek: Piątek 20 lutego 2009 / 12:00 CET

Bieg łączony 30 km 

 Data / Początek: Niedziela 22 lutego 2009 / 13:00 CET

50 km techniką dowolną 

 Data / Początek: Niedziela 1 marca 2009 / 13:00 CET

Sztafeta 4 × 10 km 

 Data / Początek: Piątek 27 lutego 2009 / 13:00 CET

Kobiety

Sprint techniką dowolną 

 Data / Początek: Wtorek 24 lutego 2009 / 13:00 CET

Sprint drużynowy techniką klasyczną 

 Data / Początek: Środa 25 lutego 2009 / 13:00 CET

10 km techniką klasyczną 

 Data / Początek: Sobota 19 lutego 2009 / 11:45 CET

Bieg łączony 15 km 

 Data / Początek: Niedziela 21 lutego 2009 / 12:45 CET

30 km techniką dowolną 

 Data / Początek: Sobota 28 lutego 2009 / 13:15 CET

Sztafeta 4 × 5 km 

 Data / Początek: Czwartek 26 lutego 2009 / 13:00 CET

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym